Избиште () — село в Криулянском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено примерно в 12 км к западу от города Криулень и в 25 км к северо-востоку от Кишинёва. Ближайшие населённые пункты — сёла Круглик и Большой Хыртоп.

Высота населённого пункта - 105 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Избиште проживает 3017 человек (1498 мужчин, 1519 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Криулянского района